Althaea hispida  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Althaea hispida descrita por Borbás es el Malva olbia de Alef.
Althaea hispida descrita por Moench es el Althaea hirsuta de L.

Referencias